Héliodórosz (I. e. 2. század) görög költő
 Héliodórosz (I. e. 2. század) görög földrajzi író
 Héliodórosz (3. század) görög regényíró